Виктор Ключарёв:
 Ключарёв, Виктор Михайлович (1917—1990) — советский учёный, инженер-конструктор, первый заместитель генерального директора НПО «Энергия».
 Ключарёв, Виктор Павлович (1898—1957) — советский актёр театра и кино.